Tick-Tock — canção da artista musical ucraniana Mariya Yaremchuk
 Tick-Tock, Bitches — episódio da série de televisão norte-americana Pretty Little Liars
 Tik Tok — canção da artista musical norte-americana Kesha
 Tik Tok (filme) — filme sino-sul-coreano
 TikTok — aplicativo de mídia chinês

Desambiguações de música